Norman Graham Hill, britanski dirkač Formule 1, * 15. februar 1929, Hampstead, London, Anglija, Združeno kraljestvo, † 29. november 1975, London, Anglija, Združeno kraljestvo.

Življenjepis
Norman Graham Hill, bolj znan kot Graham Hill, je pokojni dirkač Formule 1, dvakratni svetovni prvak v sezonah  in , s po štirimi in tremi zmagami. Poleg tega je v svoji kar 18 sezon dolgi karieri dirkača Formule 1 osvojil še tri druga mesta v prvenstvu v sezonah ,  in .

Je edini dirkač v zgodovini motošporta, ki je osvojil tako imenovano Trojno krono:
 dirka Indianapolis 500 (1966)
 dirka 24 ur Le Mansa (1972)
 naslov prvaka Formule 1 (1962, 1968) in/ali dirka za Veliko nagrado Monaka (1963, 1964, 1965, 1968, 1969).

Leta 1975 se je smrtno ponesrečil v letalski nesreči, ki se je verjetno zgodila zaradi slabe vidljivosti, v severnem Londonu s še petimi potniki, pilotiral je pa Graham sam. Njegov sin Damon je postal prvak Formule 1 v sezoni 1996, tako da sta poleg Keka in Nika Rosberga edina oče in sin, ki sta oba prvaka Formule 1.

Popolni rezultati Formule 1

|- 
|rowspan="2"| 
!rowspan="2"| Team Lotus
! Lotus 12
! Climax L4
| ARG
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
|bgcolor="#EFCFFF"| NIZRet
| 500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
!rowspan="2"| -
!rowspan="2"| 0
|-
! Lotus 16
! Climax L4
|
|
|
|
|bgcolor="#EFCFFF"| BELRet
|bgcolor="#EFCFFF"| FRARet
|bgcolor="#EFCFFF"| VBRet
|bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
|bgcolor="#EFCFFF"| PORRet
|bgcolor="#CFCFFF"| ITA6
|bgcolor="#CFCFFF"| MAR16
|
|
|
|
|-
| 
! Team Lotus
! Lotus 16
! Climax L4
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
| 500
|bgcolor="#CFCFFF"| NIZ7
|bgcolor="#EFCFFF"| FRARet
|bgcolor="#CFCFFF"| VB9
|bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
|bgcolor="#EFCFFF"| PORRet
|bgcolor="#EFCFFF"| ITARet
| ZDA
|
|
|
|
|
|
! -
! 0
|- 
|rowspan="2"| 
!rowspan="2"| Owen Racing Organisation
! BRM P25
! BRM L4
|bgcolor="#EFCFFF"| ARGRet
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
!rowspan="2"| 15.
!rowspan="2"| 4
|-
! BRM P48
! BRM L4
|
|bgcolor="#CFCFFF"| MON7
| 500
|bgcolor="#FFDF9F"| NIZ3
|bgcolor="#EFCFFF"| BELRet
|bgcolor="#EFCFFF"| FRARet
|bgcolor="#EFCFFF"| VBRet
|bgcolor="#EFCFFF"| PORRet
| ITA
|bgcolor="#EFCFFF"| ZDARet
|
|
|
|
|
|-
| 
! Owen Racing Organisation
! BRM P48/57
! Climax L4
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
|bgcolor="#CFCFFF"| NIZ8
|bgcolor="#EFCFFF"| BELRet
|bgcolor="#DFFFDF"| FRA6
|bgcolor="#EFCFFF"| VBRet
|bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
|bgcolor="#EFCFFF"| ITARet
|bgcolor="#DFFFDF"| ZDA5
|
|
|
|
|
|
|
! 16.
! 3
|-
| 
! Owen Racing Organisation
! BRM P57
! BRM V8
|bgcolor="#FFFFBF"| NIZ1
|bgcolor="#DFFFDF"| MON6
|bgcolor="#DFDFDF"| BEL2
|bgcolor="#CFCFFF"| FRA9
|bgcolor="#DFFFDF"| VB4
|bgcolor="#FFFFBF"| NEM1
|bgcolor="#FFFFBF"| ITA1
|bgcolor="#DFDFDF"| ZDA2
|bgcolor="#FFFFBF"| JAR1
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#FFFFBF"| 1.
|bgcolor="#FFFFBF"| 42 (52)
|-
|rowspan="2"| 
!rowspan="2"| Owen Racing Organisation
! BRM P57
! BRM V8
|bgcolor="#FFFFBF"| MON1
|bgcolor="#EFCFFF"| BELRet
|bgcolor="#EFCFFF"| NIZRet
|
|bgcolor="#FFDF9F"| VB3
|bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
|
|bgcolor="#FFFFBF"| ZDA1
|bgcolor="#DFFFDF"| MEH4
|bgcolor="#FFDF9F"| JAR3
|
|
|
|
|
|rowspan="2" bgcolor="#DFDFDF"| 2.
|rowspan="2" bgcolor="#DFDFDF"| 29
|-
! BRM P61
! BRM V8
|
|
|
|bgcolor="#FFDF9F"| FRA3
|
|
|bgcolor="#CFCFFF"| ITA16
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| 
! Owen Racing Organisation
! BRM P261
! BRM V8
|bgcolor="#FFFFBF"| MON1
|bgcolor="#DFFFDF"| NIZ4
|bgcolor="#DFFFDF"| BEL5
|bgcolor="#DFDFDF"| FRA2
|bgcolor="#DFDFDF"| VB2
|bgcolor="#DFDFDF"| NEM2
|bgcolor="#EFCFFF"| AVTRet
|bgcolor="#EFCFFF"| ITARet
|bgcolor="#FFFFBF"| ZDA1
|bgcolor="#CFCFFF"| MEH11
|
|
|
|
|
|bgcolor="#DFDFDF"| 2.
|bgcolor="#DFDFDF"| 39 (41)
|-
| 
! Owen Racing Organisation
! BRM P261
! BRM V8
|bgcolor="#FFDF9F"| JAR3
|bgcolor="#FFFFBF"| MON1
|bgcolor="#DFFFDF"| BEL5
|bgcolor="#DFFFDF"| FRA5
|bgcolor="#DFDFDF"| VB2
|bgcolor="#DFFFDF"| NIZ4
|bgcolor="#DFDFDF"| NEM2
|bgcolor="#DFDFDF"| ITA2
|bgcolor="#FFFFBF"| ZDA1
|bgcolor="#EFCFFF"| MEHRet
|
|
|
|
|
|bgcolor="#DFDFDF"| 2.
|bgcolor="#DFDFDF"| 40 (47)
|-
|rowspan="2"| 
!rowspan="2"| Owen Racing Organisation
! BRM P261
! BRM V8
|bgcolor="#FFDF9F"| MON3
|bgcolor="#EFCFFF"| BELRet
|bgcolor="#EFCFFF"| FRARet
|bgcolor="#FFDF9F"| VB3
|bgcolor="#DFDFDF"| NIZ2
|bgcolor="#DFFFDF"| NEM4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
!rowspan="2"| 5.
!rowspan="2"| 17
|-
! BRM P83
! BRM H16
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#EFCFFF"| ITARet
|bgcolor="#EFCFFF"| ZDARet
|bgcolor="#EFCFFF"| MEHRet
|
|
|
|
|
|
|-
|rowspan="3"| 
!rowspan="3"| Team Lotus
! Lotus 43
! BRM H16
|bgcolor="#EFCFFF"| JARRet
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
!rowspan="3"| 7.
!rowspan="3"| 15
|-
! Lotus 33
! BRM V8
|
|bgcolor="#DFDFDF"| MON2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
! Lotus 49
! Ford V8
|
|
|bgcolor="#EFCFFF"| NIZRet
|bgcolor="#EFCFFF"| BELRet
|bgcolor="#EFCFFF"| FRARet
|bgcolor="#EFCFFF"| VBRet
|bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
|bgcolor="#DFFFDF"| KAN4
|bgcolor="#EFCFFF"| ITARet
|bgcolor="#DFDFDF"| ZDA2
|bgcolor="#EFCFFF"| MEHRet
|
|
|
|
|-
|rowspan="3"| 
! Team Lotus
! Lotus 49
! Ford V8
|bgcolor="#DFDFDF"| JAR2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|rowspan="3" bgcolor="#FFFFBF"| 1.
|rowspan="3" bgcolor="#FFFFBF"| 48
|-
!rowspan="2"| Gold Leaf Team Lotus
! Lotus 49
! Ford V8
|
|bgcolor="#FFFFBF"| ŠPA1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
! Lotus 49B
! Ford V8
|
|
|bgcolor="#FFFFBF"| MON1
|bgcolor="#EFCFFF"| BELRet
|bgcolor="#CFCFFF"| NIZ9
|bgcolor="#EFCFFF"| FRARet
|bgcolor="#EFCFFF"| VBRet
|bgcolor="#DFDFDF"| NEM2
|bgcolor="#EFCFFF"| ITA Ret
|bgcolor="#DFFFDF"| KAN4
|bgcolor="#DFDFDF"| ZDA2
|bgcolor="#FFFFBF"| MEH1
|
|
|
|-
| 
! Gold Leaf Team Lotus
! Lotus 49B
! Ford V8
|bgcolor="#DFDFDF"| JAR2
|bgcolor="#EFCFFF"| ŠPARet
|bgcolor="#FFFFBF"| MON1
|bgcolor="#CFCFFF"| NIZ7
|bgcolor="#DFFFDF"| FRA6
|bgcolor="#CFCFFF"| VB7
|bgcolor="#DFFFDF"| NEM4
|bgcolor="#CFCFFF"| ITA9
|bgcolor="#EFCFFF"| KANRet
|bgcolor="#EFCFFF"| ZDARet
| MEH
|
|
|
|
! 7.
! 19
|-
|rowspan="3"| 
! Rob Walker Racing Team
! Lotus 49C
! Ford V8
|bgcolor="#DFFFDF"| JAR6
|bgcolor="#DFFFDF"| ŠPA4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
!rowspan="3"| 13.
!rowspan="3"| 7
|-
!rowspan="2"| Brooke Bond Oxo Racing - Rob Walker
! Lotus 49C
! Ford V8
|
|
|bgcolor="#DFFFDF"| MON5
|bgcolor="#EFCFFF"| BELRet
|bgcolor="#CFCFFF"| NIZNC
|bgcolor="#CFCFFF"| FRA10
|bgcolor="#DFFFDF"| VB6
|bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
| AVT
|
|
|
|
|
|
|-
! Lotus 72C
! Ford V8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#FFFFFF"| ITADNS
|bgcolor="#CFCFFF"| KANNC
|bgcolor="#EFCFFF"| ZDA Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| MEHRet
|
|
|-
|rowspan="2"| 
!rowspan="2"| Motor Racing Developments
! Brabham BT33
! Ford V8
|bgcolor="#CFCFFF"| JAR9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
!rowspan="2"| 21.
!rowspan="2"| 2
|-
! Brabham BT34
! Ford V8
|
|bgcolor="#EFCFFF"| ŠPARet
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
|bgcolor="#CFCFFF"| NIZ10
|bgcolor="#EFCFFF"| FRARet
|bgcolor="#EFCFFF"| VBRet
|bgcolor="#CFCFFF"| NEM9
|bgcolor="#DFFFDF"| AVT5
|bgcolor="#EFCFFF"| ITARet
|bgcolor="#EFCFFF"| KANRet
|bgcolor="#CFCFFF"| ZDA 7
|
|
|
|
|-
|rowspan="2"| 
!rowspan="2"| Motor Racing Developments
! Brabham BT33
! Ford V8
|bgcolor="#EFCFFF"| ARGRet
|bgcolor="#DFFFDF"| JAR6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
!rowspan="2"| 15.
!rowspan="2"| 4
|-
! Brabham BT37
! Ford V8
|
|
|bgcolor="#CFCFFF"| ŠPA10
|bgcolor="#CFCFFF"| MON12
|bgcolor="#EFCFFF"| BELRet
|bgcolor="#CFCFFF"| FRA10
|bgcolor="#EFCFFF"| VBRet
|bgcolor="#DFFFDF"| NEM6
|bgcolor="#EFCFFF"| AVTRet
|bgcolor="#DFFFDF"| ITA 5
|bgcolor="#CFCFFF"| KAN8
|bgcolor="#CFCFFF"| ZDA11
|
|
|
|-
| 
! Embassy Racing
! Shadow DN1
! Ford V8
| ARG
| BRA
| JAR
|bgcolor="#EFCFFF"| ŠPARet
|bgcolor="#CFCFFF"| BEL9
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
|bgcolor="#EFCFFF"| ŠVERet
|bgcolor="#CFCFFF"| FRA10
|bgcolor="#EFCFFF"| VBRet
|bgcolor="#CFCFFF"| NIZNC
|bgcolor="#CFCFFF"| NEM13
|bgcolor="#EFCFFF"| AVTRet
|bgcolor="#CFCFFF"| ITA 14
|bgcolor="#CFCFFF"| KAN16
|bgcolor="#CFCFFF"| ZDA13
! -
! 0
|-
| 
! Embassy Racing with Graham Hill
! Lola T370
! Ford V8
|bgcolor="#EFCFFF"| ARGRet
|bgcolor="#CFCFFF"| BRA11
|bgcolor="#CFCFFF"| JAR12
|bgcolor="#EFCFFF"| ŠPARet
|bgcolor="#CFCFFF"| BEL8
|bgcolor="#CFCFFF"| MON7
|bgcolor="#DFFFDF"| ŠVE6
|bgcolor="#EFCFFF"| NIZRet
|bgcolor="#CFCFFF"| FRA13
|bgcolor="#CFCFFF"| VB13
|bgcolor="#CFCFFF"| NEM9
|bgcolor="#CFCFFF"| AVT12
|bgcolor="#CFCFFF"| ITA 8
|bgcolor="#CFCFFF"| KAN14
|bgcolor="#CFCFFF"| ZDA8
! 18.
! 1
|-
|rowspan="2"| 
!rowspan="2"| Embassy Racing with Graham Hill
! Lola T371
! Ford V8
|bgcolor="#CFCFFF"| ARG10
|bgcolor="#CFCFFF"| BRA12
|bgcolor="#FFCFCF"| JARDNQ
| ŠPA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
!rowspan="2"| -
!rowspan="2"| 0
|-
! Hill GH1
! Ford V8
|
|
|
|
|bgcolor="#FFCFCF"| MONDNQ
| BEL
| ŠVE
| NIZ
| FRA
| VB
| NEM
| AVT
| ITA 
| ZDA
|
|}

Glej tudi

seznam britanskih dirkačev

Opombe

Svetovni prvaki Formule 1
Britanski dirkači
Britanski vozniki Formule 1
Smrtno ponesrečeni dirkači
Lotusovi dirkači Formule 1
BRM-ovi dirkači Formule 1
Privatniki Lotusa Formule 1
Brabhamovi dirkači Formule 1
Hillovi dirkači Formule 1
Sprejeti v Mednarodni motošportni hram slavnih